Italo Giovannucci – politico e avvocato italiano
 Edward Giovannucci – docente e giornalista statunitense
 Paolo Giovannucci – attore italiano
 Teresa Giovannucci – italiana che ha avuto il riconoscimento di "Giusto tra le Nazioni"